Riin est un prénom féminin estonien pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1993), joueuse estonienne de football
Riin Tamm (née en 1981), généticienne estonienne

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien